Sao Joaquim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Joaquim (ort), Santa Catarina, 
 São Joaquim (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar